В парному розряді жіночого тенісного турніру Singapore Open 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Патті Фендік і Мередіт Макґрат виграли титул, у фіналі перемігши пару Ніколь Арендт і Крістін Кунс 6–4, 6–1.

Сіяні пари 

 Патті Фендік /  Мередіт Макґрат (чемпіонки)
 Дженні Бірн /  Рейчел Макквіллан (чвертьфінал)

 Ніколь Арендт /  Крістін Кунс (фінал)
 Лінда Вілд /  Андреа Стрнадова (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Singapore Open